Эман Гонейм (, ) — египетско-американская учёная-геоморфолог. В марте 2006 года доктор Гонейм вместе с Фаруком Эль-Базом обнаружили кратер Кебира, вероятный крупнейший ударный кратер (астроблему) в пустыне Сахара. В 2007 году при обработке микроволновых космических данных она обнаружила древнее мега-озеро (30 750 км²), погребённое под сахарскими песками в Северном Дарфуре (Судан).

Биография и исследования 
Эман Гонейм закончила географический факультет Университета Танта (Египет) с отличием, получив степень магистра в 1997 году. В 2002 году ей была присуждена докторская степень по географии на геофаке Саутгемптонского университета (Великобритания). В 2003 году она поступила на постдокторантуру в Центр дистанционного зондирования Бостонского университета (США). Именно с помощью этих данных она стала одной из первооткрывателей кратера Кебира. В 2010 году она присоединилась к факультету наук о Земле и океане Университета Северной Каролины Уилмингтон и стала директором Лаборатории дистанционного зондирования космоса и дронов (SDRS).

В 2017 году Гонейм вместе с 30 другими египетскими экспатриантками была приглашена в качестве эксперта в своей области для участия в конференции Таа Марбута. Конференция, которая была сосредоточена на роли египетских женщин в социальной, политической и экономической областях, была организована Министерством иммиграции и по делам египетских экспатриантов и Национальным советом по делам женщин.

Помимо своей исследовательской работы, Гонейм преподает в системе высшего образования с 1990 года. В знак признания её педагогической работы она была удостоена множества наград, в том числе Премии Совета попечителей за выдающиеся достижения в области преподавания Университета Северной Каролины в Уилмингтоне в 2018 году.

Избранные публикации 
 Fahil, A.S, Ghoneim, E., Noweir, M.A., Masoud, A. 2020. Integration of Well Logging and Remote Sensing Data for Detecting Potential Geothermal Sites along the Gulf of Suez, Egypt. Resources 9, 109
 Ghoneim, E., El-Baz, F., 2020. Satellite image data integration for groundwater exploration in Egypt. In: Elbeih S., Negm A., Kostianoy A (edit), Egypt Environment: a Satellite Remote Sensing Approach. Springer. Chapter 8. 211—230.
 Bratley, K., Ghoneim, E. 2018. Modeling Urban Encroachment on the Agricultural Land of the Eastern Nile Delta Using Remote Sensing and GIS-based Markov Chain Model. Land 7(4), 114.
 Mashaly, J., Ghoneim, E. 2018. Flash Flood Hazard Using Optical, Radar, and Stereo-Pair Derived DEM: Eastern Desert, Egypt. Remote Sensing. 10(8), 1204. (Special Issue)
 Ghoneim, E. 2018. Rimaal: A Sand Buried Structure of Possible Impact Origin in the Sahara: Optical and Radar Remote Sensing Investigation. Remote Sensing 10 (6), 880.
 Abrams, W., Ghoneim, E., Shew, R., LaMaskin, T., Al Bloushi, K., Hussein, S., AbuBakr, M., Almulla, A., Al-Awar, M., El-Baz, F. 2018. Delineation of Groundwater Potential in the northern United Arab Emirates and Oman using geospatial technologies in conjunction with SAW, AHP and PFR techniques. Journal of Arid Environment, 157: 77-96.
 El-Behaedi, R., Ghoneim, E. 2018. Flood Risk Assessment of the Abu Simbel Temple Complex (Egypt) based on High-Resolution Spaceborne Stereo Imagery. Journal of Archaeological Science: Reports 20: 458—467.
 Ghoneim, E., Dorofeeva, A., Benedetti, M., Gamble, G., Leonard, L., AbuBakr, M. 2017. Vegetation Drought Analysis in Tunisia: A Geospatial Investigation. Journal of Atmospheric and Earth Sciences 1(1-002), 1-9.
 Robinson, C., El-Kaliouby, H., Ghoneim, E. 2017. Influence of Structures on Drainage Patterns in the Tushka Region, SW Egypt. Journal of African Earth Sciences, 136: 262—271. (Special Issue)
 Aljenaid, S., Ghoneim, E., Abido, M., AlWedhai, K., Khadim, G., Mansoor, S., EL-Deen, W., Abd Hameed, N. 2017. Integrating Remote Sensing and Field Survey to Map Shallow Water Benthic Habitat for the Kingdom of Bahrain. Journal of Environmental Science and Engineering B 6: 176—200.
 Sosnowski, A., Ghoneim, E., Burke, J. J., Hines, E., Halls, J. 2016. Remote regions, remote data: A spatial investigation of precipitation, dynamic land covers, and conflict in the Sudd wetland of South Sudan. Applied Geography, 69: 51-64.
 Rogers, S., Benford, E., Kennedy, A., Austin M., and Ghoneim, E. 2015. Building Damage Analysis following Hurricane Ike on the Bolivar Peninsula, TX. Proc., Coastal structures and solutions to coastal disasters 2015: resilient coastal communities. American Society of Civil Engineers (ASCE), 161—171.
 Ghoneim E., Mashaly, J., Gamble, D., Halls, J., AbuBakr, M. 2015. The use of automated shorelines to assess the response of pre- and post-beach protection and projected shoreline change in the Rosetta Promontory, Nile Delta. Geomorphology, 228, 1-14.
 Ghoneim, E., Foody, G. 2013. Assessing flash flood hazard in an arid mountainous region. Arabian Journal of Geosciences 6 (4): 1191—1202.
 AbuBakr, M., Ghoneim, E., El-Baz, F., Zeneldin, M., Zeid, S. 2013. Use of radar data to unveil the paleolakes and the ancestral course of Wadi El-Arish, Sinai Peninsula, Egypt. Geomorphology, 194, 34-45.
 Abdelkareem, M., Ghoneim, E., El-Baz., F., Askawy, A. 2012. New Insight on Paleoriver Development in the Eastern Sahara. Journal of African Earth Sciences, 62 (1): 35 — 40.
 Abdelkareem, M., El-Baz, F. Askalawy, M., Askawy, A., Ghoneim, E. 2012. Groundwater Prospect map of Egypt’s Qena Valley using data fusion. International Journal of Image and Data Fusion 3(2): 169—189.
 Ghoneim, E., Benedetti, M., El-Baz, F. 2012. An Integrated Remote Sensing and GIS Analysis of the Kufrah Paleoriver, Eastern Sahara, Libya. Geomorphology, 139: 242—257.
 Shaban, A., Hamzé, M., El-Baz, F., Ghoneim, E. 2009. Characterization of oil spill along the Lebanese coast by remote sensing. Environmental Forensics Journal, 10 (1): 51-59.
 Gaber, A., Ghoneim, E., Khalaf, F., El-Baz, F. 2009. Delineation of Paleolakes in Arid Regions Using Remote Sensing and GIS. Journal of Arid Environments, 73: 127—134.
 Ghoneim, E. Ibn-Batutah: 2009. A possible simple impact structure in southeastern Libya. Geomorphology, 103 (3): 340—350.
 Ghoneim, E. 2009. A Remote Sensing Study of Some Impacts of Global Warming on the Arab Region. In: Tolba, M and Saab, N. (edit), Report on Arab Environment: Climate Change the, The Arab Forum for Environment and Development (AFED), Chapter 3: 31-46.
 Ghoneim, E. 2008. Optimum groundwater locations in the Northern United Arab Emirates. International Journal of Remote Sensing, 29 (20): 5879-5906.
 Ghoneim, E., El-Baz F. 2008. Mapping water basins in the Eastern Sahara by SRTM data. IEEE 1: 1- 4.
 Ghoneim, E., Robinson, C., El-Baz, F. 2007. Relics of ancient drainage in the eastern Sahara revealed by radar topography data. International Journal of Remote Sensing, 28 (8): 1759—1772.
 El-Baz, F., Ghoneim, E. 2007. Largest crater in the Great Sahara revealed by multi-spectral images and radar data. International Journal of Remote Sensing, 28 (2): 451—458. (2007 Best Letter Award by RSPS).
 Ghoneim, E., El-Baz, F. 2007 The application of radar topographic data to mapping of a mega-paleodrainage in the Eastern Sahara. Journal of Arid Environments, 69: 658—675.
 Ghoneim, E., El-Baz, F. 2007. Dem-optical-radar data integration for paleo- hydrological mapping in the northern Darfur, Sudan: Implication for groundwater exploration. International Journal of Remote Sensing, 28 (22): 5001-5018.
 Shaban, A., Ghoneim, E., Hamzé, M., El-Baz, F. 2007. A post-conflict assessment to characterize the oil spill off-shore Lebanon by using remote sensing. Lebanese Science Journal, 8 (2), 75-85.
 El-Baz, F., Ghoneim, E. 2006. Veiled crater in the eastern Sahara. The Planetary Report; XXVI (4): 10-15.
 Foody, G., Ghoneim, E. Arnell, N. 2004. Predicting locations sensitive to flash flooding in an arid environment. Journal of Hydrology, 292: 48-58.
 Ghoneim, E., Arnell, N., Foody, G. 2002. Characterizing the flash flood hazards potential along the Red Sea coast of Egypt. The Extremes of the Extremes: Extraordinary Floods. IAHS Publ, 271: 211—216.

Примечания 

Геоморфологи
Женщины-геологи США
Географы Египта
Учёные Египта
Википедия:Биографии современников
Выпускники Саутгемптонского университета